Ла́нгенбек () — немецкая фамилия:

 Лангенбек, Бернгард фон (1810—1887) — немецкий хирург
 Лангенбек, Курт (1906—1953) — немецкий драматург
 Лангенбек, Генрих (1603—1669) — немецкий государственный деятель
 Лангенбек, Герман (1452—1517) — немецкий политик
 Лангенбек, Иоганн (1550—1618) — немецкий купец
 Лангенбек, Конрад Иоганн Мартин (1776—1851) — немецкий анатом, хирург и офтальмолог, дядя Бернгарда фон Лангенбека
 Лангенбек, Максимилиан Адольф (1818—1877) — немецкий врач
 Лангенбек, Вольфганг (1899—1967) — немецкий химик